A temporada da NHL de 2010–11, a 93.ª da história da liga, realizou-se entre 7 de outubro de 2010 e 10 de abril de 2011, com os playoffs iniciando-se em 13 de abril de 2011 e encerrando-se em 15 de junho de 2011. Foi o último torneio do Atlanta Thrashers antes de sua realocação, deixando Atlanta para virar o Winnipeg Jets.

O campeão foi o Boston Bruins, que venceu o Vancouver Canucks por 4 a 3 na final da Copa Stanley e encerrou um jejum de 39 anos, desde a final de 1972. Como o jogo 7 foi em Vancouver, torcedores enfurecidos com a derrota acabaram por iniciar um distúrbio próximo do Rogers Centre, causando 101 prisões, 140 feridos e prejuízos de cerca de cinco milhões de dólares canadenses.

Temporada regular 
A liga promoveu a quarta versão do Clássico de Inverno, jogo realizado em um estádio a céu aberto, em 1 de janeiro de 2011, no Heinz Field, estádio de futebol americano do Pittsburgh Steelers: os Penguins receberam os Capitals. O jogo foi vencido pelos Capitals por 3 a 1.

Pós-temporada

NHL
2010 no hóquei no gelo
2011 no hóquei no gelo
Desporto nos Estados Unidos em 2010
Desporto nos Estados Unidos em 2011
Desporto no Canadá em 2010
Desporto no Canadá em 2011